Le terme Pro A désigne bien souvent la première division nationale d'un sport professionnel :

 Pro A, première division du championnat de France de basket-ball ;
 Pro A, première division du championnat de France de tennis de table ;
 Pro A, ancien nom de la première division du championnat de France de volley-ball (désormais Ligue A) ;
 Pro A, deuxième division du championnat d'Allemagne de basket-ball ;
 Pro A, première division du championnat de France de water-polo.